Earthbound může být:

 Earthbound (album, King Crimson), 1972
 Earthbound (album, Conner Reeves), 1997
 Earthbound (album, The 5th Dimension), 1975
 Earthbound (RPG)